Die Gdynia Open 2015 (auch European Tour 2014/15 – Event 6) waren ein Snookerturnier, das vom 25. Februar bis 1. März 2015 in der polnischen Stadt Gdynia ausgetragen wurde. Es war die dritte Auflage des Turniers nach 2012 und 2014. Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, der sich im Halbfinale Neil Robertson mit 2:4 geschlagen geben musste.

Im Finale setzte sich Robertson mit einem klaren 4:0 gegen den Waliser Mark Williams durch und hat damit zum zweiten Mal nach 2011 in Gdynia triumphiert. Es ist der erste Turniersieg für den Australier seit den Wuxi Classic 2014.

Shaun Murphy gewann die Players Tour Championship 2014/15, nachdem er bei den Bulgarian Open und den Ruhr Open siegreich gewesen war.

Preisgeld

Vorrunde 
Mit 231 gemeldeten Spielern sind die Gdynia Open das gefragteste Turnier der PTC-Saison 2014/15. Um die 23 freien Plätze im Feld der ersten Hauptrunde zu besetzen, mussten 126 Amateurspieler in drei Qualifikationsrunden antreten.

Neben dem österreichischen Meister Andreas Ploner hatten sich auch drei Spieler aus Deutschland für das Turnier gemeldet. 14 Spieler kamen aus dem Gastgeberland Polen.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die 103 Partien der Qualifikation wurden am Mittwoch und Donnerstag vor dem Hauptturnier ausgetragen. Die Paarungen wurden wie folgt angesetzt:

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab 12. Dezember das Hauptturnier, wobei die erste Hälfte die ersten drei Runden am Freitag, die zweite am Samstag austrugen. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.

Als einziger deutscher Spieler qualifizierte sich Lukas Kleckers, der im ersten Hauptrundenspiel gegen Top-20-Spieler Mark Davis mit 0:4 unterlag. Der Schweizer Profi Alexander Ursenbacher bekam es zum Auftakt mit dem 37. der Weltrangliste Matthew Selt zu tun, verlor aber knapp mit 3:4.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Neil Robertson spielte bei seinem 4:0-Erfolg über Tony Drago mit 118 Punkten das insgesamt 20.000. Century Break der Snookergeschichte.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website (polnisch)

2015
Players Tour Championship 2014/15